Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу для зоны АФК, так же известен как Чемпионат Азии по пляжному футболу — международный турнир по пляжному футболу, проводимый в Азии. Первый раз чемпионат был проведен в 2006 году в Дубае, в Объединённых Арабских Эмиратах. К участию на чемпионата мира допускаются команды занявшие первые два места. Наиболее успешно в турнире выступает сборная Японии, неизменно занимающая призовые места (из которых лишь 3-е место в 2017 не позволило пройти на чемпионат мира).

Теперь, когда чемпионат мира проводится раз в два года, квалификация проводится с тем же интервалом, начиная с квалификации 2011 года.

Места проведения

Турниры

Распределение мест по странам

Страны, проходившие квалификацию
Цифра в скобках показывает сколько раз команда проходила квалификацию и допускалась к участию на чемпионате мира.
 (8)
 (6)
 (5) (1 раз как хозяин турнира)
 (3)
 (2)

Соревнования по пляжному футболу
Чемпионаты мира по пляжному футболу